

Informatica 
mv (abbreviazione di "move", dall'inglese spostare) – comando dei sistemi operativi Unix e Unix-like

Musica 
Move – gruppo di musica elettronica giapponese
The Move – gruppo rock degli anni sessanta
Move Records – etichetta discografica

Album ed EP 
Move – album del gruppo progressive metal Freak Kitchen
Move – album dei The Move del 1968
Move – album dei Third Day
Move! – album dei Mellow Mood del 2009
Move – album di Hiromi Uehara del 2012
 Move – EP dei BtoB del 2014

Singoli 
Move – singolo dei Thousand Foot Krutch, estratto dall'album Phenomenon
Move – singolo del Cansei de Ser Sexy, estratto dall'album Donkey
Move Bitch – singolo del rapper Ludacris, estratto dall'album Word of Mouf
Move – singolo di Moby
Move (If You Wanna) – singolo del rapper Mims, estratto dall'album Guilt
Move – singolo dei Dance or Die
Move – singolo dei Inspiral Carpets, estratto dall'album Life
Move – singolo di Denzil Best
Move – singolo di Ruben Gomez
Move – singolo delle Little Mix
Move – singolo delle Mamas
 Move – singolo di Stefflon Don del 2020

Persone 
Daniil Move – pilota automobilistico russo

Politica 
MOVE – organizzazione politica afroamericana

Altro 
 Daihatsu Move – automobile della Daihatsu
 PlayStation Move – controller di movimento

Pagine correlate 
 Moves